Salzkraft steht für:
 Osmose#Salzlösungen (Elektrolyte)
 Salzburger Kraftwagen-Verkehrsgesellschaft mbH